Phil Edwards (atleta) (Georgetown, Guyana, 1907 - Mont-real, 1971), atleta canadenc
 Phil Edwards (ciclista) (Bristol, 1949), ciclista britànic